Il cognome Giacchetti può riferirsi a:
Alessandro Giacchetti, funzionario italiano
Caterina Giacchetti, nuotatrice italiana
Nicolò Giacchetti, calciatore italiano
Simone Giacchetta, dirigente sportivo italiano

Pagine correlate
Giachetti